Miejscowości w USA:
 Lodgepole – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Cheyenne
Gminy w USA:
 Lodgepole (ang. Lodgepole Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins